

Tablica

Tablica jesenskog dijela prvenstva

Završna tablica sezone 

2012./13.
Zagrebačka-0-JŽNL